Краснохохлый колобус () — вид обезьян семейства мартышковых отряда приматов, один из видов рода Красные колобусы.

Классификация 
Ранее считался подвидом Piliocolobus pennantii, был поднят до ранга вида в 2005 году. Некоторые приматологи считают краснохохлого колобуса подвидом ''Piliocolobus rufomitratus.

Описание 
Череп длинный и узкий, зубы небольшие, челюсть выступает. Шерсть на обеих сторонах крестца длинная. Лицо синевато-серого цвета, веки и губы бледные. На лице выделяются тёмные брови и красно-коричневые бакенбарды. Макушка коричневая, спина оранжево-коричневая, иногда с чёрными вкраплениями на загривке и верхней части спины. Брюхо и грудь кремово-белые. Задние конечности красновато-коричневые, более светлые, чем передние конечности. Ладони и ступни чёрные. Присутствует седалищная мозоль розового или серого цвета.

Распространение 
Встречаются в центральной части Африки в Демократической Республике Конго и на юге Республики Конго. Ареал расположен к югу от реки Конго и к западу от реки Ломами.

Статус популяции 
Международный союз охраны природы присвоил этому виду охранный статус «Близок к уязвимому». По оценкам 2008 года численность популяции сократилась на 20—25 % за три поколения в основном из-за охоты ради мяса.

Примечания 

Мартышковые
Животные, описанные в 1886 году
Млекопитающие Африки
Толлони